Nocturama veut dire « vision nocturne » en grec et latin.

 Dans un zoo, Nocturama désigne la zone où vivent les animaux nocturnes.

Titres 

 Nocturama est le titre d'un album de Nick Cave sortit en 2003.
 Nocturama est le titre d'un film, anciennement intitulé Paris est une fête, de Bertrand Bonello, sorti en 2016.

Références 

Homonymie